Hier staan alle statistieken van Feyenoord tijdens het seizoen 2006-2007.

Wedstrijden

Eredivisie

UEFA Cup

KNVB beker

Speelminuten, doelpunten en Kaarten

Legenda

Eredivisie

UEFA Cup

KNVB beker 

Feyenoord naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2006/07